Tréboul est un toponyme de France pouvant faire référence à :  
 Tréboul, une ancienne commune française du Finistère,
 Ruisseau de Tréboul, une rivière de l'Aude,
 Tréboul, un hameau de la commune de Sainte-Marie dans le Cantal, englouti par la retenue du barrage de Sarrans,  
 Pont de Tréboul, un pont situé entre les communes de Lieutadès et de Sainte-Marie dans le Cantal au-dessus de cette même retenue

Voir aussi 
 Treboul (Douarnenez)

Notes et références